Квалификациите за Евро 2012 са серия от паралелни футболни състезания, които се състоят през 2010 и 2011, за да определят класиралите се отбори за Евро 2012, което се провежда в Полша и Украйна. Тегленето на жребия за квалификациите се състои на 7 февруари 2010 г. в конгресната зала на Двореца на културата и науката във Варшава, а първите мачове от квалификационния турнир са на 3 и 4 септември 2010 г.

Отборите, които участват в тези квалификации, са разпределени в девет групи. Шест от групите са с по шест отбора (по един от всяка от урните от 1 до 6), а останалите три групи се състоят от пет отбора (от урните от 1 до 5). Отборите, заели първо място в групата си в крайното класиране, се класират за първенството. Отборът на второ място с най-много точки от мачовете срещу първия, третия, четвъртия и петия отбор от групата си също се класира. Останалите осем отбора, завършили на второ място, се състезават в бараж от две срещи за правото да участват на турнира.

Поради политически причини в квалификациите за Евро 2012 отборът на  не може да бъде изтеглен в една група с  заради споровете на двете страни за територията Нагорни Карабах, а  не може да е в една група с  заради споровете за територията Южна Осетия.

Групи

Група А

Група В

Група С

Група D

Група Е

Група F

Група G

Група Н

Група I

Отбори, завършили на второ място в своята група 
В това класиране не се броят мачовете срещу отборите, които завършат на шесто място в групите с по шест отбора. Отборът с най-много точки се класира за първенството, а останалите осем отбора ще играят баражи в два мача, като победителите в тях също се класират.

Баражи 
Първите срещи се играят на 11 ноември, а реваншите са на 15 ноември 2011 г.

Класирали се отбори

Външни препратки 
 Теглене на жребия за квалификационните групи на Евро 2012

Европейско първенство по футбол 2012